Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Aegon Open Nottingham) van 2016 vond plaats van maandag 6 tot en met zondag 12 juni 2016 in de Engelse stad Nottingham. Het was de tweede editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Nottingham 2016. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Ana Konjuh was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Nottingham op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2016. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was het vijfde reekshoofd. Zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Andrea Hlaváčková en Peng Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Yang Zhaoxuan in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Tsjechische Hlaváčková had daarnaast vijftien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Chinese Peng zestien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Nottingham 2016
Nottingham